Marbella Cup de 2004 foi a primeira edição da Marbella Cup. O torneio foi disputado nos dias 09 e 10 de Janeiro de 2004.

Equipes 
  Borussia Dortmund
  Borussia Mönchengladbach
  FC Volendam
  Shanghai Shenhua F.C.

Jogos

Links Externos 
 Website Oficial
 Rsssf.com/

Marbella Cup